

Musica 
 Darkstar – gruppo musicale inglese di musica elettronica

Personaggi 
 Stella Nera (Darkstar) – personaggio dei fumetti Marvel Comics

Pagine correlate 
Dark Star